Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женских юниорских команд 2023 года — 15-й турнир юниорского чемпионата мира среди женщин под эгидой ИИХФ, который проходил с 8 по 15 января 2023 года в городе Эстерсунде (Швеция).

Участвующие команды 
В чемпионате примут участие 8 национальных команд — пять из Европы и две из Северной Америки и одна из Азии. Сборная Японии пришла из первого дивизиона, остальные — с прошлого турнира ТОП-дивизиона.

Европа
 *
 *
 *
 ×*
 *
Северная Америка
 *
 *
Азия
 ^

 <div id="1">* = 7 команд квалифицировались в высший дивизион по итогам чемпионата мира 2022 года
 <div id="2">^ = Команда пришла в высший дивизион из первого дивизиона 2022 года</div>
 <div id="3">× = Хозяева чемпионата  Арены 

 Судьи 
ИИХФ утвердила 10 главных и 10 линейных судей для обслуживания матчей чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2023 года

Главные судьи
 Ванесса Ансельм
 Дженнифер Березовски
 Синтия Чамане (Sintija Čamane) Тейлор Ханвельт
 Ида Хенрикссон
 Дженна Янсен (JANSHEN Jenna) Анна Курода
 Вероника Ловенсно
 Холли Нинан (NEENAN Hollie) Зузана Свободова

Линейные судьи
 Каролин Бутт
 Алексья Шейру (CHEYROUX Alexia) Анина Эгли (EGLI Anina) Леони Эрнст (ERNST Leonie) Мелани Готсдинер (GOTSDINER Melanie) Кристина Хайкова
 Бритт Костерс
 Бреана Краут (KRAUT Breana) Хуэй Ван (WANG Hui)''
 Наталия Витковска

Предварительный раунд

Группа A

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+1).

Группа B

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+1).

Утешительный раунд 

Время местное (UTC-5).

Плей-офф

Четвертьфинал 

Время местное (UTC+1).

Полуфинал 

Время местное (UTC+1).

Матч за 5-е место 

Время местное (UTC-5).

Матч за 3-е место 

Время местное (UTC-5).

Финал 

Время местное (UTC-5).

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Лучшие бомбардиры

Лучшие вратари

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки:
 Вратарь:
 Защитник:
 Нападающий:

Примечания

Ссылки 
 
 

Хоккей
Хоккей
Ж
ЖЮ
Женщины
Хоккей
Хоккей